Beautiful Lies — третій студійний альбом британської співачки Birdy, представлений  25 березня 2016 року на лейблі Atlantic Records.

Список композицій

Реакція критиків 

Beautiful Lies отримав загалом позитивні відгуки від музичних критиків. На ресурсі Metacritic у платівки 73 бали із 100.

Зовнішні посилання 
 Альбом «Beautiful Lies» на Youtube;
 Альбом «Beautiful Lies»  на Discogs;
 Альбом «Beautiful Lies» на Google Play Music;

Примітки 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Birdy
Березень 2016